Arabia Deserta или Аравия Дезерта (с лат. «Заброшенная/Пустынная Аравия»), также известная как Arabia Magna или Аравия Магна («Великая Аравия») — пустыня во внутренней части Аравийского полуострова.

В древние времена эта земля была заселена кочевыми племенами, которые часто вторгались в более богатые земли, такие как Месопотамия и Аравия Феликс.

Аравия Дезерта была одним из трех регионов, на которые римляне разделяли Аравийский полуостров:
 Аравия Дезерта (или Аравия Магна)
 Аравия Феликс
 Аравия Петрейская.
«Пустынная Аравия» остаётся популярным названием для региона в XIX и XX веках. Чарльз М. Даути использовал это именование в Путешествие в Аравию Дезерта (1888).

Библиография 
 Глен Боуэрсок, «Три Аравий в географии Птолемея» и «Арабы и Сарацины в Истории Августа» в «Исследования по Восточной Римской империи», Гольдбах, 1994 .
 Ф. Миллар, «Римский Ближний Восток», Лондон, 1994, стр. 514 и далее.

Ссылки 

Пустыни Аравийского полуострова